Dekrement bezeichnet generell eine Verringerung einer Größe oder Wertes. Zum Beispiel:

Inkrement und Dekrement in der Mathematik und Informatik
das logarithmische Dekrement in der Schwingungslehre